Премия XBIZ лучшему актёру — полнометражный фильм () — ежегодная награда, вручаемая компанией XBIZ, лучшему исполнителю.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Списки актёров
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам